Timi Heiskanen (ur. 18 kwietnia 2002 w Rovaniemi) – fiński kombinator norweski oraz skoczek narciarski. Uczestnik mistrzostw świata juniorów (2022). Medalista mistrzostw kraju w skokach narciarskich.

Heiskanen początkowo uprawiał kombinację norweską. Kilkanaście razy startował w zawodach cyklu FIS Youth Cup, najwyżej plasując się na 4. pozycji. W styczniu 2019 w Lahti zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, dwukrotnie plasując się w czwartej dziesiątce.

W sezonie zimowym 2021/2022 zaczął startować w oficjalnych zawodach międzynarodowych w skokach narciarskich rozgrywanych pod egidą FIS. W styczniu 2022 w Zakopanem zadebiutował w FIS Cupie, plasując się w szóstej dziesiątce. Miesiąc później w Oberhofie zdobył pierwsze punkty do klasyfikacji generalnej tego cyklu, zajmując 22. i 29. lokatę. W marcu 2022 w Zakopanem wziął udział w mistrzostwach świata juniorów, zajmując z fińską kadrą 9. miejsce w konkursie drużynowym. W tym samym miesiącu w tej samej miejscowości zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, plasując się w szóstej i siódmej dziesiątce. W sezonie 2022/2023 został włączony do kadry młodzieżowej reprezentacji Finlandii w skokach narciarskich.

Heiskanen jest medalistą mistrzostw Finlandii w skokach narciarskich – latem 2022 zdobył złoty medal w, rozgrywanym wówczas pierwszy raz w historii mistrzostw Finlandii, konkursie drużyn mieszanych na skoczni normalnej.

Skoki narciarskie

Mistrzostwa świata juniorów

Drużynowo

Starty T. Heiskanena na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Fińscy skoczkowie narciarscy
Fińscy kombinatorzy norwescy
Ludzie urodzeni w Rovaniemi
Urodzeni w 2002